Untergrafendorf ist der Name folgender Orte:

 Untergrafendorf (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach im Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Untergrafendorf (Gemeinde Böheimkirchen), Ortschaft und Katastralgemeinde der Marktgemeinde Böheimkirchen, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich